Пётр Суворов:
* Суворов, Пётр Анатольевич (1925—2011) — Герой Советского Союза.
 Суворов, Пётр Иванович (1901—1968) — советский художник, профессор и декан факультета графики МГХИ им. Сурикова.
 Суворов, Пётр Филиппович (1820—1888) — русский казачий генерал.